Олег Михайлович Тистол (; род. 25 августа 1960, Сырово) — художник, представитель украинского необарокко, один из лидеров  Новой украинской волны.

Биография 
Олег Тистол родился в селе Сырово Николаевской области в семье Михаила Федоровича Тистола, ученого-агронома.

В 1970 году его мать, Болгарина (Тистол) Валентина Сергеевна получает должность начальника областного управления культуры и Олег с родителями переезжает в Николаев. Своё художественное образование он начинает в 1972 году в детской художественной школе, открывшейся в Николаеве по инициативе его матери. В 1974 году Олег поступает в Республиканскую художественную среднюю школу им. Т. Г. Шевченко на отделение живописи и уезжает в Киев.

В 1978—1979 годах работает художником-оформителем в Николаевском худфонде. С 1979 по 1984 годы учится в Львовском государственном институте декоративно-прикладного искусства (ныне Львовская национальная академия искусств).

С 1984 по 1986 годы служит в Советской Армии в в/ч Макаров-1, соединение 31600, где знакомится с Константином (Винни) Реуновым.

В 1988 году женится на художнице Марине Скугаревой.

Участвуя в 1-й советско-американской выставке «Совиарт», Олег Тистол знакомится с художником Дмитрием Канторовым, который приглашает его в московский сквот «Фурманный переулок». В конце 1988 года Тистол и Реунов в сотрудничестве с куратором Ольгой Свибловой начинают выставлять свои работы в Глазго, Рейкьявике, Хельсинки.
С 2002 по 2009 годы работает с куратором Ольгой Лопуховой. (Совместный проект — «Худфонд» (2009))

С 1993 года живёт и работает в Киеве.

Творчество 
Произведения Олега Тистола (живописные полотна, масштабные инсталляционные проекты, фотографии, скульптура и художественные объекты) всегда находились в центре активного творческого поля, свидетельство тому — постоянное участие в международных художественных событиях.

Сложившись на границе советской и постсоветской эпох, искусство Тистола соединило критику советской культуры, переоценку её клише и витальную, радостную, игровую атмосферу. Совмещая в своих работах национальные и советские символы, мифы и утопии, Тистол открыл для себя феномен симулякра — «копии, не имеющей оригинала», ту парадоксальную самодостаточность советской "наглядной агитации" как замены несуществующих предметов, которая неожиданным образом связывает её с поп-артом. Тистола заинтересовала её формально-эстетическая сторона — трафареты, растры, гладко закрашенные поверхности.

Ранние работы Тистола — картины («Воссоединение» (1988), «Прощание славянки» (1989), «Упражнение с булавами» (1989), «Зиновий-Богдан Хмельницкий» (1988)), представляющие главные черты украинской «новой волны» — яркую экспрессивность, подчеркнутую «преувеличенность», объединялись у художника с поставангардной интерпретацией исторических сюжетов, образов, мотивов национальной культуры.

В 1987 году Олег Тистол и Константин Реунов объявили программу «Волевая грань национального постэклектизма», главной идеей которой стало стремление очертить национальное пространство как тему для изучения, обновить и переосмыслить художественный язык, традиции искусства и сами основы живописи. Объектом исследования украинских художников стала национальная традиция, которую часто отождествляют с «казацким барокко». Двусмысленность стереотипов, возникших на этой основе, отечественная мифологичность мировоззрения и ретроспективность ориентаций были представлены как драма культуры, как её традиционные черты.

С 1984 года Олег Тистол начал работать над проектом «Украинские деньги». Проект растянулся до 2001 года (в начале 1990-х к нему присоединился Николай Маценко): из рисунков и офортов он превратился в огромные живописные панно и инсталляции. В проекте Олега Тистола банкноты представлены как категория культурно-символическая, не только фиксирующая историю национальной государственности (в 1918 году дизайн «украинских карбованцев» разрабатывали такие выдающиеся художники как Г. Нарбут, М. Бойчук, А. Богомазов), но и отражающая главные черты украинской современности. В его проекте денег исторические «украинские бренды» — легендарная Роксолана, гетманы, всадники-казаки, геральдические фигуры и псевдобарочные узоры прочитываются через советскую эстетику трафаретов и клише. Художник вводит призраки национального мифа в определенность «маркированных пространств» современного рынка.

Параллельно, с середины 1990-х, вместе с Николаем Маценко, Олег Тистол работает над проектом «Нацпром» — исследованием национальных стереотипов, зафиксированных в предметной среде. В их совместных работах «Музей Ататюрка», «Музей Архитектуры», «Музей Украины», «Мать городов», сочетающих живопись, фотографию и художественные объекты, архитектура рассматривается как декорация, оформляющая жизненные спектакли. Прошедшие сквозь фильтры авторского видения известные и рядовые сооружения становятся миражами, в любую минуту готовыми уступить место новым строительным фантазиям. Работы художников привлекают внимание к чрезвычайно актуальной на Украине теме — манипуляции историческим наследием, популярности «архитектурных реконструкций», заполняющих историческую застройку городов стилизованными муляжами.

Тему «стереотипов» Олег Тистол продолжает в цикле картин «Национальная география» (1998 – 2004), где к ней присоединяются проблемы аутентичности и глобализации. Материалом для картин послужили старые иллюстрированные журналы с фотографиями «народов мира». Национальная экзотика рассматривается здесь как актуальная стратегия «продажи локальных брендов на глобальном рынке» .

События Оранжевой революции 2004 года, когда вся страна часами не отходила от телеэкранов, следя за развитием политической ситуации, для Тистола стали импульсом к созданию своей версии «постмедийной картины» — проекта «TV + реализм». Художника заинтересовали метаморфозы, которые претерпевает образ на экране, превращая человеческую индивидуальность в плоский медийный имидж. Перенося теле-изображения на полотно, художник трактует их как готовые объекты, способные становиться дважды иллюзорными, когда иллюзорность живописи накладывается на иллюзорность экрана. 
 Переводя теле-картинку в формат картины, используя принцип разложения частот, пиксельную природу медиа-изображения, художник подключает её к традициям сюжетной живописи, выстраивая пространство холста по её классическим законам.

Цикл картин Олега Тистола «Горы» демонстрирует его метод работы со стереотипом. Начатый в 1987 году, проект состоит из серий «Пейзаж», «Синай», «Кавказ», «Казбек» и «Арарат». Все работы цикла построены по единому принципу: на полотнах, перекрытых полосами локального цвета, реалистично написаны вершины гор, поверх полос расположены трафаретные орнаменты. Лаконичные «Горы» Тистола наполнены игрой смыслов, символов и шифров. Этот цикл имеет свою историю: картинка на пачке папирос «Казбек» — цитата известного произведения художника Е. Лансере. Тистол из внехудожественного, бытового пространства возвращает «картинку» в пространство новой картины, но не простым повторением, а как знак, в котором есть художественные и нехудожественные смыслы.

С 2006 года Олег Тистол работает над проектом «Ю. Бе. Ка» («Южный берег Крыма»). Продолжая свой поиск стереотипов, художник находит их в обычном окружении. Главным сюжетом проекта стали пальмы на ялтинской набережной. Так продолжается тема «национальной географии», где Крым — символ места отдыха, вечных каникул, рая. Здесь Тистола привлекает та рукотворная среда, которая делает пейзаж частью культуры, ведь пальмы — не аутентичное дерево Крыма, они были посажены здесь в XX столетии, формируя его «новый стереотип». В «Ю.Бе. Ка.» используются техники фотографии, живописи и рисунка, которые легко переходят из одного в другое. В проект вошли живописные полотна и циклы принтов, фоном для которых послужили страницы школьных тетрадей, беглые заметки, случайные наброски, чеки супермаркетов, счета из гостиниц и прачечных, письма, баннеры прошедших выставок, авиа-билеты.

11 апреля 2013 года, на лондонских торгах аукциона Under the Influence дома Phillips картина Олега Тистола «Раскраска» ушла с молотка за 34 850 фунтов стерлингов ($53 900).

Участие в биеннале 
 2001 — «Первый украинский проект», 49-я Венецианская биеннале.
 1996 — «Интерфото», Московская фотобиеннале.
 1994 — «17-е сентября», 22-я Биеннале искусства в Сан-Паулу.

Работы находятся в собраниях 
 PinchukArtCentre, Киев, Украина.
 Музей Стеделик, Амстердам, Нидерланды.
 Музей истории Москвы, Россия.
 Министерство культуры Турции, Анкара.
 Фонд Christoph Merian Stiftung, Базель, Швейцария.
 Коллекция Нортона Доджа, США.

Источники

Библиография 
 Скляренко. Г. «Худфонд Олега Тистола : кое-что о красоте стереотипов» // Майстерня книги. −2009
 Скляренко Г. От «Болотной Лукрозы» до «Матери городов». Архитектурные фантазии Олега Тистола и Николая Маценко. (Від «Болотяної Лукрози» до «Матері городов». Архітектурні фантазії Олега Тістола та Миколи Маценко) // Київ, 2006.- № 4
 Barbara Bauermeister. Der Rep Der Neuen Zeit // Sieter.- 2005.- № 34
 Janet Koplos. Of Walls and Wandering (От стен и блужданий) // Art in America, July 1992.
 Jan Hein Sassen. Oleg Tistol // Wanderlieder, Stedelijk Museum, 1991
 Свиблова О. В поисках счастливого конца // Родник.- 1990.- № 5(41)
 Акинша К. Поэтика суржика, или котлета по-киевски // Декоративное искусство, 1989.- № 3
 Larisa Kaszuk. Furmanny Zaulek, Furmanny Lane // Фурманный переулок — Furmanny Zaulek — Furmanny Lane. — Dom Slowa Polskiego.-1989

Ссылки 
Олег Тистол, участник Strange Time - первой в Украине международной выставки современного искусства в виртуальном пространстве.
Олег Тистол на сайте www.gif.ru 
 Artmajeur
 Saatchi On-line Galery
 Олег Тистол на сайте BuyArtGallery
 Олег Тистол на аукционе Phillips de Pury & Co

Современные художники Украины
Художники СССР
Выпускники Львовской национальной академии искусств
Галерея в Трёхпрудном переулке
Фурманный
Южнорусская волна